Bitwa pod Dyneburgiem (1919) – walki 1 Dywizji Piechoty Legionów gen. Edwarda Śmigłego-Rydza toczone z oddziałami sowieckiej 15 Armii w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej.
Bitwa pod Dyneburgiem (1920) – bitwa wojsk polsko-łotewskich z Armią Czerwoną, stoczona w styczniu 1920 w rejonie miasta Dyneburg nad Dźwiną, zakończona jego zdobyciem.